Het UEFA Cup-toernooi van 2006/07 is het 36e seizoen in (inmiddels) het op een na belangrijkste Europese club-voetbaltoernooi. De voorrondes begonnen op donderdag 13 juli. Het hoofdtoernooi begon op donderdag 14 september. De finale werd gespeeld op 16 mei 2007 in Hampden Park in Glasgow. De Spaanse titelhouder Sevilla FC haalde opnieuw de beker binnen.

Er doen vijf Nederlandse clubs vanaf de eerste ronde mee: AZ, Feyenoord, FC Groningen, Heerenveen en Ajax, dat in de derde voorronde van de UEFA Champions League werd uitgeschakeld door het Deense FC Kopenhagen.
FC Twente plaatste zich via de Intertoto Cup voor de 2e voorronde van de UEFA Cup, daarin werd het uitgeschakeld door het Estse Levadia Tallinn.

België wordt vertegenwoordigd door drie clubs: bekerwinnaar Zulte Waregem dat zich direct plaatste, Club Brugge (nummer drie van de Jupiler League) dat zich via de tweede kwalificatieronde plaatste en Standard Luik dat na de uitgeschakeling in de derde voorronde van de Champions League weer werd opgevist in de UEFA Cup.
KSV Roeselare werd als fairste club (na RSC Anderlecht) in een van de fairste competities van de UEFA uitgeloot voor een plaats in de eerste kwalificatieronde. Die ronde overleefden ze, maar in de tweede kwalificatieronde werd was Ethnikos Achna uit Cyprus te sterk.

Kwalificatierondes

Eerste voorronde 
Uit de loting voor de eerste kwalificatieronde zijn de volgende wedstrijden ontstaan. De winnaars over de heen- en terugwedstrijd plaatsten zich voor de tweede kwalificatieronde.De heenwedstrijden waren op donderdag 13 juli, de terugwedstrijden twee weken later; op donderdag 27 juli.

Tweede voorronde 
De wedstrijden in de tweede kwalificatieronde werden op dinsdag 8 en donderdag 10 augustus afgewerkt. De returns vonden plaats op donderdag 24 augustus.

 De wedstrijd Hapoel Tel Aviv - Domžale werd in verband met de crisis in het Midden-Oosten in het Willem II-Stadion in Tilburg gespeeld.
 De wedstrijd Bnei Jehoeda - Lokomotiv Sofia werd in verband met de crisis in het Midden-Oosten in Senec, Slowakije gespeeld.
 De wedstrijd Beitar Jerusalem - Dinamo Boekarest werd in verband met de crisis in het Midden-Oosten in Sofia, Bulgarije gespeeld. Eerste ronde 
De loting van vrijdag 25 augustus in Monaco voor de eerste ronde had de volgende wedstrijden als uitslag:

De heen-wedstrijden werden op donderdag 14 september gespeeld en de terug-wedstrijden op donderdag 28 september. De vetgedrukte teams gingen door naar de groepsfase.

1 De wedstrijd Maccabi Haifa - Litex Lovetsj werd in De Goffert in Nijmegen gespeeld vanwege de cricis in het Midden-Oosten.
2 De wedstrijd Vitória Setúbal - Heerenveen werd in Estádio José Alvalade XXI in Lissabon gespeeld. Het eigen Estádio do Bomfim voldeed niet aan de gestelde UEFA-eisen.

 Tweede ronde 
De loting voor de tweede ronde werd gehouden op 3 oktober 2006 in het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon, Zwitserland.

 Beslissingscriteria 
Wanneer teams na het beëindigen van de groepsfase met evenveel punten eindigen, worden een aantal opeenvolgende criteria overlopen tot een verschil wordt gevonden en men de twee ploegen kan ordenen:

 Het doelpuntensaldo over alle groepswedstrijden.
 Meeste doelpunten gescoord in alle groepswedstrijden.
 Meeste doelpunten gescoord in alle uitwedstrijden.
 Meeste wedstrijden gewonnen.
 Meeste uitwedstrijden gewonnen.
 Hoogste UEFA-clubcoëfficiënt.

 Groep A 

 Groep B 

 Groep C 

 Groep D 

 Groep E 

 Groep F 

 Groep G 

 Groep H 

 Derde ronde 
 De volgende clubs komen uit de Champions League en eindigden derde in hun poule:
Werder Bremen, Spartak Moskou, Girondins de Bordeaux, Sjachtar Donetsk, Steaua Boekarest, SL Benfica, CSKA Moskou, AEK Athene

De teams in de linkerkolom beginnen met een thuiswedstrijd. De eerste wedstrijd werd gespeeld op 14 en 15 februari, de returns op 22 februari.
Het speelschema voor de derde ronde is als volgt:Feyenoord werd uitgesloten vanwege Supportersrellen rond AS Nancy-Lorraine - Feyenoord op 30 november 2006.''

Achtste finale 
De eerste wedstrijd werd op donderdag 8 maart gespeeld. De returns vonden plaats op 14 en 15 maart.

Kwartfinale 
De eerste ronde van de kwartfinales vindt plaats op 5 april, de return op 12 april.

Halve finale 
De eerste wedstrijd vindt plaats op 26 april, de return op 3 mei.

Finale 

De finale werd op 16 mei 2007 in het Hampden Park in Glasgow gespeeld.

UEFA Cup
Europacupvoetbal 2006/07